Diospyros ibo är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Robert Louis August Maximilian Gürke och Adolf Engler. Diospyros ibo ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
ibo